Темас има више значења:

 Темас (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Темас (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Темас (Темас, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику